Switłana Herasymenko
 Wasyl Herasymenko

Zobacz też 
 Gierasimienko